Niemcy:
 Beeskow – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree

Osoby:
 Hans-Joachim Beeskow – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Beeskow-Storkow
 Beskow